Quattro unità della United States Navy sono state battezzate USS Los Angeles, in onore della città omonima della California

USS Los Angeles – petroliera della Union Oil Company varata ne 1916, che venne inquadrata nella US Navy il 9 agosto 1917 prestando servizio durante la prima guerra mondiale. Radiata nel 1919 tornò al servizio mercantile.
USS Los Angeles (ZR-3)  – zeppelin che prestò servizio dal 1924 al 1932
USS Los Angeles (CA-135)  – incrociatore pesante classe Baltimore varato nel 1944
USS Los Angeles (SSN-688) – sottomarino nucleare unità capoclasse classe Los Angeles varato nel 1974